{{DISPLAYTITLE:(16276) 2000 JX61}}

A (16276) 2000 JX61 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 2000. május 7-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16001–16500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói